EMU, Emu:
 Emu — австралийский орнитологический журнал.
 Emu — австралийский производитель обуви.
 E.MU — японская рок-группа.
 EMU () — англоязычное аббревиатурное обозначение электропоезда.
 E-mu (от Eμ) — американский производитель электромузыкальных инструментов.
 Emu Airways — австралийский региональный авиаперевозчик (IATA: TL; 1970—2005).

См. также 
 Эму — птица отряда казуарообразных ().